Adilson Gonçalves é um cantor, compositor e instrumentista de música popular brasileira.

Dados artísticos 
Em 2005 lançou o primeiro CD "Sem fronteiras" gravado em Piracicaba e masterizado em Los Angeles, no qual interpretou "Serenata do adeus" (Vinicius de Moraes). No disco também incluiu várias composições de sua autoria, entre elas "Flor do cais" (c/ Wellington Sacchi), "A cada olhar rio abaixo" (c/ Mazinho Quevedo), "Morango com chantilly" (c/ Wania Ribeiro), "Mel à revelia" e "Zumbi guerreiro", ambas em parceria com Geninho, além de temas instrumentais "Motivo sincero", "Sem fronteiras" e "Baião de doido". Neste mesmo ano fez diversos shows de lançamento do CD no circuito do Sesc e Fnac, além de centros culturais por cidades do interior de São Paulo.

Discografia
Sem fronteiras - Independente (2005)

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo